Die Liste der Fahnenträger der spanischen Mannschaften bei Olympischen Spielen listet chronologisch alle Fahnenträger spanischer Mannschaften bei den Eröffnungsfeiern Olympischer Spiele auf.

Liste der Fahnenträger 

Anmerkung: (EF) = Eröffnungsfeier, (AF) = Abschlussfeier

Statistik

Siehe auch 

 Olympische Geschichte Spaniens

Einzelnachweise 

Spanien
Fahnentrager